NGC 2591 (другие обозначения — UGC 4472, MCG 13-7-1, ZWG 349.29, ZWG 350.1, IRAS08307+7811, PGC 24231) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Жирафа. Открыта Генрихом Луи Д'Арре в 1866 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 2591 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 2591 в группу также входят NGC 2655, NGC 2715, NGC 2748, UGC 4466, UGC 4701 и UGC 4714. По результатам кластерного анализа, NGC 2591 может составлять двойную галактику с UGC 4466.

Примечания 

 

2591
Жираф (созвездие)